John Doe steht für:

 John Doe, Platzhaltername für fiktive oder nicht identifizierte Personen
 John Doe (Musiker) (* 1954), US-amerikanischer Rockmusiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Der Fall John Doe!, US-amerikanische Fernsehserie (2002)
 Hier ist John Doe, US-amerikanischer Spielfilm (1941)